El término Marinello puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Beatriz Marinello (1964-), también conocida como Beatriz Mansilla Marinello, ajedrecista chilena, y en Estados Unidos, también profesora de esa disciplina.
 Juan Domingo Marinello (1948-), también conocido como Juan Domingo Marinello Kairath, periodista y fotógrafo chileno.
 Juan Marinello Vidaurreta (1898-1977), destacado intelectual y político cubano.
 Ramon Marinello (1911-), también conocido como Ramon Marinello i Capdevila, escultor y diseñador catalán.
 Wladimiro Marinello(¿?), astrónomo aficionado italiano, activo en el siglo XXI en cuanto al descubrimiento de asteroides.